Scholarios (griech. Σχολάριος) ist der Familienname folgender Personen:

 Niketas Scholarios († 1361), trapezuntischer General
 Gennadios Scholarios († um 1473), ökumenischer Patriarch von Konstantinopel